Francisco Sánchez Luna (ur. 1965) – hiszpański żeglarz
 Francisco Sánchez (ur. 1976) – wenezuelski pływak, olimpijczyk
 Francisco Sánchez (ur. 1979) – hiszpański zapaśnik, olimpijczyk